КФЛ:

 Канадская футбольная лига
 Кировско-Фрунзенская линия Московского метрополитена (название Сокольнической линии до 1990 года).
 Критерий Куранта — Фридрихса — Леви
 Коломенская футбольная лига
 Каспийская флотилия ВМФ России